Тілл () — англійське прізвище.

 Даррен Тілл ( 1992) — англійський боєць ММА.
 Лукас Тілл ( 1990) — американський актор.
 Стів фон Тілл — американський музикант, учасник гурту Neurosis.
 Емметт Тілл (1941—1955) — афроамериканський хлопчик, убитий расистами.

Див. також 
 Тілль
 Тил (значення)